The Harvest Moon peut désigner :
 The Harvest Moon, un film américain réalisé par J. Searle Dawley, sorti en 1920.

Harvest Moon peut désigner :
 Harvest Moon, un album de Neil Young sorti en 1992 ;
 Harvest Moon une chanson de Neil Young tirée de l'album éponyme ;
 Harvest Moon, une série de jeux vidéo simulant l'exploitation d'une ferme ;
 Harvest Moon, le premier opus du jeu de simulation Harvest Moon.

Voir aussi